Sinfonietta nr. 2 (Badings), compositie van Henk Badings uit 1981
 Sinfonietta nr. 2 (Kallstenius)
 Sinfonietta nr. 2 (Mjaskovski), compositie van Nikolaj Mjaskovski
 Sinfonietta nr. 2 (Penderecki)
 Sinfonietta nr. 2 (Weinberg), compositie van Mieczysław Weinberg uit 1960